Гуляницький — українське прізвище.

 Григорій Гуляницький (? — 1679) — український військовий і державний діяч Гетьманщини.
 Гуляницький Іван — полковник ніжинський і корсунський (1654—1659), наказний полковник Стародубського полку (1657).
 Гуляницький Леонід Федорович (* 1951) — український вчений-кібернетик, доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Гуляницький Олексій Феодосійович (* 1933) — український диригент, народний артист УРСР.
 Гуляницький Трифон Маркович (1875—1959) — більшовицький діяч, член ВУЦВК, Кіровоградський міський голова.

Українські прізвища